El apellido Huber puede referirse a:

 François Huber (1750-1831), naturalista suizo.
 Eugen Huber, (1849-1923) jurista suizo.
 Jacques Huber, (1867-1914), naturalista suizo.
 Robert Huber, (1937), químico alemán ganador del Premio Nobel de Química de 1988.
 Kurt Huber (1893-1943), profesor suizo-alemán de Musicología y Psicología.
 Klaus Huber (1924), compositor suizo.
 Eduard Huber (1879-1914) humanista, sinólogo y especialista en Indochina suizo.ç